Festival de Verão Salvador — evento musical brasileiro
 Festival de Verão de Salvador (Margareth Menezes) — álbum da cantora brasileira Margareth Menezes
 Festival de Verão Salvador (Jota Quest) — álbum da banda brasileira Jota Quest
 LS Jack - Festival de Verão Salvador — álbum da banda brasileira LS Jack